Ingman är ett efternamn, som förekommer i Finland och Sverige. I Danmark skrivs det motsvarande efternamnet Ingmann. Offentlig statistik tillgänglig mars 2015 ger följande antal bärare i de nordiska länderna:
 Ingman: Sverige 501, Finland 562
 Ingmann: Danmark 14
Där uppgift saknas, är antalet bärare noll eller under en spärrgräns (2 4 personer). Detta gäller också för Norge.

Personer med efternamnet Ingman eller Ingmann
 Anders Wilhelm Ingman (1819–1877), finländsk teolog
 Carl Johan Ingman (1747–1813), svensk författare och politisk äventyrare
 Cecilia Ingman (född 1976), journalist, programledare och sportkommentator
 Erik Alexander Ingman (1810–1858), finländsk läkare, fennoman och översättare
 Eva Ingman (1853–1914), finländsk konstnär
 Grethe Ingmann (1938–1990), dansk sångerska
 Jan Ingman (född 1961), svensk ishockeyspelare
 Jørgen Ingmann (född 1925), dansk musiker
 Lauri Ingman (1868–1934), finländsk teolog och politiker
 Oscar Ingman (1861–1931), estlandssvensk ledare

Se även
 Ingman Foods, finländskt tidigare livsmedelsföretag
 Grethe & Jørgen Ingmann, dansk sånggrupp, vann Eurovision Song Contest 1963 med låten Dansevise
 Regeringen Ingman I, Finlands regering  1918–1919
 Regeringen Ingman II,, Finlands regering 1924–1925

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland